A Chorus of Disapproval – opera teatrale di Alan Ayckbourn del 1984
 L'opera del seduttore (A Chorus of Disapproval) – film del 1988 diretto da Michael Winner